Gora Gobtebi är ett berg i Azerbajdzjan. Det ligger i den nordvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Gora Gobtebi är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Gobtebi är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Mt'a Ch'obandaghi,  meter över havet,  km sydost om Gora Gobtebi. Runt Gora Gobtebi är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Gora Gobtebi består i huvudsak av gräsmarker.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 500 meter över havet eller högre